Dit is de wereldranglijst van oktober 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 oktober 2010.

Mannen 10